Krew na piasku – amerykański niemy film z 1922 roku
 Krew na piasku – amerykański film z 1941 roku
 Krew na piasku – francuski film z 1987 roku
 Krew na piasku – hiszpańsko-amerykański film z 1989 roku
 Spartakus: Krew i piach –  amerykański serial historyczno-przygodowy z 2010 roku